Placa basal puede referirse a:

 Placa basal (tubo neural), la región del tubo neural ventral al surco limitante
 Placa basal (placenta), entre esta placa y las fibras musculares uterinas se encuentran el estrato esponjoso y la capa límite.
 La base del bulbo de una planta.
 El disco del pedal, en anatomía de la anémona de mar, la superficie opuesta a la boca.
 La región si la densidad de electrones en la que el par de microtúbulos centrales está nucleado en el axonema del flagelo eucariota.

Véase también 

 Placa (anatomía), para otros usos de la palabra "placa" en un contexto anatómico